Chezzetcook est un village canadien situé dans la municipalité régionale d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il comprend Head of Chezzetcook, East Chezzetcook, West Chezzetcook et Lower East Chezzetcook. Chezzetcook est l'une des communautés acadiennes de Nouvelle-Écosse.

Infrastructures et services 
Les élèves francophones ou en immersion française doivent fréquenter les écoles de Dartmouth ou d'Halifax. Une nouvelle école francophone ouvrira ses portes en septembre 2011 à Porters Lake, à proximité de Chezzetcook.

Notes et références 

Municipalité de l'Acadie